Список потерянных Ми-8 всех модификаций (включая Ми-17 и Ми-171) составлен по данным из открытых источников и учитывает только авиационные происшествия или воздействие внешних сил, приведшие к утрате вертолёта или его списанию вследствие полученных повреждений.

Списки не полные и не окончательные.

Для более удобной навигации списки разделены по годам начиная с 1961 года, когда начались первые полёты Ми-8:

1968—1979 • 1980 • 19811982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 19911992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 20012002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 20112012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021

Список неподтверждённых аварий и катастроф 
В данном списке перечислены авиационные происшествия с Ми-8 и его модификациями, о которых мало или отсутствует информация. По мере того как информация будет появляться — данные из этой таблицы будут переноситься в основные по годам.

Примечания

Ссылки 
 Авиация в локальных конфликтах
 Авиационные происшествия, инциденты и авиакатастрофы в СССР и России
 Реестр вертолётов типа Ми-8, -9, -17, -18, -19, -171, -172, и -177

п